Al hablar de neorromanticismo podemos estar hablando de:

 Neorromanticismo (música).
 Neorromanticismo lingüístico o neohumboldtismo.
 Neorromanticismo (literatura).
 Neorromanticismo (arte).
 neorromanticismo (danza)